Porte-à-porte (d'une porte à une autre) peut faire référence :
 au porte-à-porte, un type de démarchage qui se fait au domicile des prospects ;
 au transport porte-à-porte, un type de transport personnalisé, dans lequel les voyageurs sont pris en charge directement depuis leur point de départ jusqu'à leur destination, sans qu'ils aient à se rendre à une station ;
 à la collecte en porte-à-porte des déchets.

Notes et références